Efter brylluppet (Engels: After the Wedding), een Deens-Zweedse film uit 2006
 After the Wedding (2019), een Amerikaanse film uit 2019